Тахара:
 Тахара — город в Японии, расположенный в центральной части префектуры Айти на полуострове Ацуми.
 Тахара (княжество) — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1601—1871).
 Тахара, Тосихико (род. 1961) — японский певец-идол.